Подоляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подоляны — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Подоляны — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Подоляны — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Подоляны — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.